Associació Nacional del Rifle, organització sense ànim de lucre de defensa dels drets civils i promoció de les armes de foc dels Estats Units
 Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado, partit polític del Paraguai
 Aliança Nacional per a la Reconstrucció, partit polític de Trinitat i Tobago
 Agència Nacional de la Recerca, institució pública per al foment de la recerca científica de França
 Autoritat Nacional de Regulació, agència pública per a la regulació d'un sector econòmic determinat
 ANR també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional d'Anvers, aeroport que serveix la ciutat d'Anvers (Bèlgica)